Estat situat al nord-oest de l'Àfrica. Vegeu Mauritània.
 Regió històrica equivalent al Marroc i la major part d'Algèria del nord. Vegeu Mauretània.
 Regne de Mauritània
 Província romana de Mauritània
 Província romana de Mauritània Cesariense
 Província romana de Mauritània Sitifiense
 Província romana de Mauritània Tingitana